Okręty US Navy o nazwie USS "Harcourt":
 Pierwszy  był holownikiem z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi  był statkiem typu Liberty, który został zwodowany 27 grudnia 1942 i sprzedany na złom w 1962.

Harcourt